Бану Гомес (Бени Гомес, «Сыновья Гомеса») — влиятельный и могущественный дворянский род в Королевстве Леон и Кастилия в X-XII века. Они получили известность в X веке как графы в Сальданье, Каррионе и Льебане. Бану Гомес достигли апогея власти, когда, объединившись с кордовским военачальником Аль-Мансуром, их глава Гарсия Гомес изгнал короля Бермудо II из Леона и недолго правил там. Гарсия Гомес примирился с королевской семьей, но затем поднял два восстания. После его смерти старшая линия рода Бану Гомес не пользовалась известностью, но более младшая линия стала известна благодаря Педро Ансуресу, одному из главных дворян при короле Альфонсо VI и королеве Урраке в конце XI и начале XII веков. Семья Бану Гомес изображена в Песне о моём Сиде как соперники и антагонисты героя, Эль Сида, и их восстания послужат основой для легенды о Бернардо дель Карпио.

Происхождение 
Первым задокументированным членом Бану Гомес был Диего Муньос, граф де Сальданья (? — ок. 951). Для его происхождения были предложены две конкурирующие теории. Отчество Диего, указывающее на то, что его отца звали Мунио, а также владение семьей землями вокруг Льебаны привели кастильского историка Хусто Переса де Урбеля к предположению, что его родителями были Мунио Диас и жена Гулатруда, которые появляются в документах Сан-Мартин-де-Льебана (позже Санто-Торибио) с 914 года. Перес де Урбель отметил, в частности, грамотам 929 года вдовы Гулатруды, засвидетельствованная её детьми, в том числе Диего Муньосом. Однако все остальные названные дети были дочерьми, что противоречило известной семье Диего Муньоса де Сальданьи, в которую, вероятно, входили два брата. Кроме того, сын Гулатруды все еще находится в Льебане в 964 году, после смерти графа в Сальданье. Таким образом, вопреки теории Переса де Урбеля, персоны из Льебаны и Сальданьи по имени Диего Муньос, по-видимому, отличаются друг от друга.

Вторая теория теперь более общепринята. Она основана отчасти на том, что для семьи, которая будет называться Бану Гомес (потомки Гомеса) в Аль-Андалусе источники упоминают о Гомесе как о родоначальнике рода. Восстание Диего в 932 году привлекло внимание в Кордове. Это привело к гипотезе, что отцом Диего был Мунио Гомес (Мунио, сын Гомеса), который владел землей близ Сан-Романа (Santibáñez de la Peña), одного из центров власти Диего Муньоса и его потомков. Этот Мунио Гомес также был свидетелем грамоты монастыря Саагун в 915 году, в то время как граф Диего Муньос передаст земли Саагуну в 922 году.

После кампании 920 года кордовского халифа Абд-ар-Рахмана III против Леона, король Ордоньо II начал карательную экспедицию против кастильских графов в землях вокруг Карриона, которые не помогли ему в борьбе с маврами. Среди тех, кого он привез в цепях, были Абольмондар Альбо и его сын Диего. Медиевист Маргарита Торрес Севилья предложила отождествить этого Диего с будущим графом Сальданьи, а Абольмондара Альбо с Мунио Гомесом, а также использовать арабский именем Абу аль-мундир ({{lang-ar|أبو المنذر}), ибо этот человек предполагает, что он, возможно, провел некоторое время в Кордове, возможно, после пленения в бою. Она также предполагает, что такой плен мог бы объяснить более поздний союз между Бану Гомесом и Кордовой. Другие отвергают эту гипотезу и вместо этого отождествляют Абольмондара Альбо с графом Родриго Диасом, у которого, как известно, был сын Диего.

Старшая линия 

Диего Муньос — первый хорошо задокументированный член семьи Бану Гомес, и именно при нем о семье впервые сообщают хронисты Аль-Андалуса. Это было в сообщении о восстании, начатом в 932 году Бану Гомес и Бану Ансур, поддержавшими свергнутого бывшего короля Леона Альфонсо (925—931) против его младшего брата, короля Рамиро II (931—951). Хотя и не названный явно, лидером Бану Гомес был бы Диего Муньос, присоединившийся к графу Кастилии Фернандо Ансуресу в набеге на леонские равнины, где они разгромили армию короля, но восстание сошло на нет, так как Рамиро сумел захватить и ослепить Альфонсо и других соперников. Диего вернулся к верности королю Леона к 934 году, когда Бану Гомес, как говорят, присоединился к Рамиро в поддержке нового кастильского графа Фернана Гонсалеса против кампании Абд ар-Рахмана III, а в 936 году Диего и его брат Осорио Муньос стали свидетелями одной из грамот Рамиро. Бану Гомес снова появляются вместе с Бану Ансур в 941 году, присоединяясь к соглашению между королем Леона Рамиро II и его союзниками и кордовского халифа Абд ар-Рахманом III.

Диего Муньос снова взбунтовался. Он исчезает из королевских грамот с 940 года, а в 944 году он и Фернан были заключены в тюрьму и лишены своих графств, но были освобождены после присяги на верность королю, и Диего снова появляется как свидетель королевских пожертвований, и он будет восстановлен в своих землях, появляясь в 950 году как Didacus Monnioz, come Saldanie (Диего Муньос, граф Сальданья), и ему дали видное место, уступив только Фернану Гонсалесу. Судя по всему, он умер в 951 или начале 952 года. От своей жены Тегридии Диего был отцом сыновей Мунио, Гомеса, Осорио и Фернандо Диаса, а также дочерей Эльвиры и Гонтроды Диас. Через дочь Эльвиру, которая вышла замуж за графа Фернандо Бермудеса из Сеа, они станут бабушкой и дедушкой королевы Химены Фернандес, жены короля Гарсиа Санчеса II Памплонского. Три сына женились на дочерях графов, что иллюстрировало социальное положение семьи. Диего унаследовал графство Сальданья от своего брата Гомеса Муньоса, который считается графом в 959—960 годах, а после его смерти последовал его племянник Гомес Диас, сын Диего.

Гомес Диас впервые появляется со своими родителями в 940 году, а в 946 году он женился на Муньядоне, дочери союзника своего отца, Фернана Гонсалеса Кастильского. Как и его отец, он будет близким союзником графов Кастилии и женил двоих своих детей на детях графа Гарсиа Фернандеса Кастильского. Он также вступил в союз с регентом Эльвирой Рамирес из Леона во время правления короля Леона Рамиро III (966—984) — мальчик-король, который будет женат на другой дочери Гомеса, Санче Гомес. К 977 году Гомес Диего будет править в Льебане, а также, по-видимому, в Каррионе, в дополнение к Сальданье, и в том же году он отправил посольство к халифу Аль-Хакаму II в Кордову. Вероятно, он сражался в катастрофической битве при Сан-Эстебан-де-Гормас, где коалиция христианских сил, организованная Эльвирой, потерпела сокрушительное поражение, что привело галисийскую знать к возвышению конкурента на трон, кузена Рамиро Бермудо Ордоньеса. Бану Гомес оставались союзниками Рамиро III, контролируя силы в своих землях и в Тьерра-Кампос. Как таковой, Гомес оказался исключен из состава придворных, когда в 985 году Бермудо II, претендент из Галисии, изгнал Рамиро III и сам вступил на королевский престол Леона. В следующем году, когда Аль-Мансур начал военную кампанию против Леона, арабское войско прошло через земли Бану Гомес беспрепятственно, и, возможно, даже начали атаку на столицу графства Бану Гомес. В последний раз Гомеса упоминается в следующем году вместе с его братом Осорио Диасом, и он, как полагают, умер в 987 году. Ему наследовал его сын Гарсия Гомес. Кроме Гарсии, у Гомеса Диаса были еще дети, сыновья: Веласко, Санчо и Мунио, а также дочери: Санча, жена короля Леона Рамиро II, и Уррака, жена Санчо Гарсии, графа Кастильского.

Гарсия Гомес 
Граф Гарсия Гомес появляется в качестве графа при жизни своего отца и вступил в его владения, когда новый король Леона, Бермудо II, изо всех сил пытался удержать свою корону перед лицом мятежной знати на востоке и нападений со стороны Кордовского халифата на юге. Через год после смерти своего отца Гарсия Гомес начал первое из своих восстаний, назвав себя proconsul dux eninentor в документе 988 года, прежде чем восстание было подавлено в начале 989 года. Он женился на Муньядомне Гонсалес, дочери графа Гонсало Вермудеса, и когда Аль-Мансур снова выступил в поход на Леон в 990 году, Гарсия и Гонсало, а также дядя Гарсии, Осорио Диас, присоединились к нему. Король Леона Бермудо II был вынужден бежать в Галисию. Гарсия Гомес стал управлять восточной частью королевства, включая одноименный столицей, от имени Кордовы, называя себя «правящим в Леоне» в 990 году (imperantem Garceani Gomiz in Legione). Однако к середине года король Бермудо II вернул себе Леон и вынудил Гарсию укрыться в окрестностях Льебаны. В 991 году король Бермудо II развелся со своей галисийской женой Веласкитой и женился в 991 году на Эльвире, дочери графа Кастилии Гарсии Фернандеса, что привело к новому восстанию во главе с ее родственниками. Ее сестра была женой Гонсало Вермудеса и тещей Гарсии, и эти двое, вместе с графом Пелайо Родригесом и младшим членом Бану Гомес, Мунио Фернандесом, снова заставили короля Бермудо II покинуть Леон к 992 году, но на следующий год он снова смог вернуться и подавить восстание.

Аль-Мансур снова напал на Королевство Леон в 995 году, но на этот раз его армия также разграбила Каррион в отместку за отказ Гарсии Гомеса присоединить свои силы к армии Кордовского халифата. Гарсия снова поссорился с Кордовой в 1000 году, когда он и его шурин Санчо Гарсия из Кастилии сражались в битве при сервере против Аль-Мансура. Там был убит брат, по-видимому граф Веласко Гомес. Смерть короля Леона Бермудо в 1000 году и Аль-Мансура в 1002 году изменила политический ландшафт, и Бану Гомес сначала были в дружеских отношениях с новым ребенком-монархом в Леоне, и Гарсия вместе со своим братом графом Санчо Гомесом и дядей графом Фернандо Диасом подписал договор с сыном Альмансора Аль-Музаффаром, который включал соглашение о поставках войск. В 1005 году Гарсия Гомес присоединит замки Сеа и Грахаль к своим территориям, и в условиях конфликта с опекуном Леонского короля, графом Менендо Гонсалесом, стал претендовать на титул «граф Леона», подразумевая еще одно восстание. В 1009 году Бану Гомес поддержит другого сына Альмансора, Санчуэло, в неудачной попытке восстановить его в должности, и член Бану Гомес будет убит вместе с Санчуэло в Кордове. Исторически это было отождествлено с Гарсией, но он появляется в более поздних документах, так что это должен был быть другой член семьи, возможно, его двоюродный брат, Фавила Фернандес или Санчо Гомес. Последний раз его видели в 1015 году, и он умер в течение следующих нескольких лет, последний «великий граф» семьи. Имущество, по-видимому, было распределено между его братом Мунио Гомесом, который владел Льебаной, будучи бездетным после брака с родственницей Бану Гомеса Эльвирой Фавилас, и её дядьями Мунио Фернандесом, графом в Асторге, и Диего Фернандесом, чьи потомки возглавят возрождение семьи в конце века.

Младшие ветви рода 
Последние главы семейства по старшей линии происходили от графа Фернандо Диаса, младшего сына Диего Муньоса и Тегридии, который получил земли в Тьерра-де-Кампос благодаря браку с Мансуарой Фавилас, дочерью графа Фавилы Олалиса . Некоторые из этих земель вокруг Саагуна были отвоеваны у его сына Диего королем Альфонсо V Леонским после смерти Гарсиа Гомеса. Помимо старшего сына Диего, они были родителями Фавилы, Осорио и Мунио. Граф Фавила Фернандес был отцом двух известных детей: дочери Эльвиры, вышедшей замуж за последнего из старших членов семьи, Мунио Гомеса, и плохо документированного сына Ордоньо Фавиласа. Мунио Фернандес унаследует земли своего брата Осорио и станет графом в Асторге, а также мятежным сторонником Гарсиа Гомеса.

Диего Фернандес был относительно мелким дворянином в правление короля Альфонсо V. Его жена Марина, как полагают, была потомком Бану Ансур, графов Монсона: они назвали младшего сына Ансуром и, по-видимому, разделили земли Бану Ансур с графами Кастилии. Он умер в 1029 году, оставив троих сыновей — Фернандо, Ансура и Гомеса. Все они были бы членами пронаваррской фракции леонской знати и отсутствовали при королевском дворе в течение большей части правления Бермудо III Леонского. Из них Фернандо Диас женился на Эльвире Санчес, наследнице старшего члена семьи Бану Гомеса, графа Санчо Гомеса, и через неё, по-видимому, получил контроль над семейными владениями в Льебане, которые принадлежали вдове Санчо, Тоде Гарсии, которая приходилась тетей королеве Памплоны Муньядоне Кастильской. После смерти Санчо III Памплонского Фернандо Диас появляется при дворе и получает титул графа, но вскоре после этого, в 1038 году, он умер, оставив детей, которые к 1060 году все умерли, не оставив потомства. Его младший брат, Ансур Диас, будет служить графу Кастильскому, который унаследует титул короля Леона под именем Фердинанда I. Он появляется как граф с 1042 года и умер 30 сентября 1047 года, оставив сыновей Педро, Диего, Гонсало и Фернандо, причем Педро родился от первой жены, личность которой неизвестна, а Диего — от второй жены, Хусты Фернандес, дочери графа Фернандо Флайнеса.

Младший сын Диего Фернандеса, Гомес Диас, также появляется в качестве графа в 1042 году и преуспел в возвращении большей части рассеянных земель, когда-то принадлежавших старшей линии семьи, получив Льебану и Каррион после смерти своего брата Фернандо и вырвав Сальданью из семьи Альфонсо Диаса, которой она перешла с исчезновением старшей линии Бану Гомеса. Его положение еще более укрепилось благодаря женитьбе на Терезе Пелаес, дочери графа Пелайо Фройласа и Альдонсы Ордоньес, внучке обоих соперничавших королей Леона — Рамиро III и Бермудо II. От нее у него родились сыновья Фернандо, Пелайо и Гарсия, а также дочери Мария, Санча, Альдонса (Эслонса) и Эльвира . После его смерти контроль над семейными землями перейдет к его старшему племяннику Педро Ансуресу, а его собственная ветвь ненадолго затмится.

Педро Ансурес 
Педро, сын Ансура Диаса, вернет себе прежнюю власть в семье, став самым выдающимся леонским дворянином своего времени. Он был майордомом короля Леона и Кастилии Альфонсо VI в 1067 году и впервые появляется как граф в следующем году. Он и его братья Гонсало и Фернандо сопровождали будущего короля Альфонсо VI во время его краткого изгнания в Толедо. В 1074 году Педро Ансурес управлял Санта-Мария-де-Каррион (от которого его обычно называют графом Карриона), а в 1077 году добавил к своим владениям Сан-Роман-де-Антрепеньяс и, вероятно, Салданью. В 1084 году он контролировал Самору, Торо и Тордесильяс, а в 1101 году добавил Льебану. Он стал жертвой придворных интриг, окружавших зятьев Альфонсо VI Леонского, и был сослан в 1105 году в графство Урхель, где в качестве опекуна своего юного внука, графа Эрменгола VI, он объединил графство с Королевством Арагон и графством Барселона в их совместной кампании против Альморавидов. Он и его брат Гонсало, по-видимому, были лишены своих земель в Леоне в это время. Он вернулся в Леон в 1109 году и вел переговоры о браке наследницы покойного короля Урраки с Альфонсо Воителем, королем Арагона. В 1109 году ему была возвращена большая часть его земель и его графский титул, и в последующие годы он будет оставаться тесно связанным с королевой Урракой. К его владениями были присоединены Мельгар-де-Арриба, Симанкас, Кабесон и Торремормохон. Педро Ансурес умер в 1118 году . Он женился на Эйло Альфонсо из рода Альфонсо из Тьерра-де-Кампос, и им было поручено переселить поселенцев в земли вокруг Вальядолида, губернатором которых служил Педро. У него и Эйло были сыновья Педро, умерший еще ребенком, и Фернандо, который был мелким землевладельцем близ Энтрепеньяса, в то время как у них было три дочери, Майор, замужем за графом Альвар Фаньес, Мария, замужем за Эрменголом V, графом Урхельским, и Уррака. С его смертью власть в семье перешла к семье его дяди и предшественника Гомеса Диаса, а не к детям или брату Педро. Последний, Гонсало Ансурес, впервые появился в качестве графа в 1075 году в Льебане, и он занимает видное место в Poema del Mio Cid. Он женится на Урраке Бермудес, дочери графа Бермудо Овекиса, и от нее родятся дети Педро, Родриго, Кристина и Санча, которая выйдет замуж за графа Фернандо Переса де Трабу. Гонсало умер между 1120 и 1124 годами. Его сводный брат, граф Диего Ансурес, унаследовал от своей матери земли в Астурии и будет активен в регионе Асторга в 1070-х годах, прежде чем умереть в начале 1080-х годов (возможно, в 1081 году), оставив своей жене Тезгенсе Родригес единственную дочь Эльвиру, которая умрет, не оставив потомства.

Поздние графы 
Последними графами семейства Бану Гомес были сыновья и внуки Гомеса Диаса и Терезы Пелаес. Из их детей Гарсиа Гомес получил образование у своих дядей по материнской линии и часто появляется при дворе короля Леона Альфонсо VI. Вероятно, он был убит в битве при Уклесе в 1108 году . Другой брат, Фернандо, появляется редко и умер в 1083 году. Следующим главой семьи станет Пелайо Гомес. Он женился на Эльвире Муньос, сводной сестре графа Родриго Муньоса, дав ему новую базу власти в Галисии, включая интерес к монастырю Санта-Мария-де-Феррейра-де-Палларес. Он умер в 1101 году и был похоронен в Сан-Зойло-де-Каррион, где также будут похоронены его жена, дети и внуки. Два известных сына стали графами, мунио и гомес Пелаесы. Гомес был графом при королеве Урраке, в 1110-х годах, владел землями в Тьерра-де-Кампос. Он умер в 1118 году, женившись на Майор Гарсии, дочери графа Гарсии Ордоньеса и внучке короля Гарсии Санчеса III Памплонского, родив детей Гарсию, Пелайо, Диего, Урраку и Терезу.

Мунио Пелаес впервые появляется в поздние годы правления Альфонсо VI, в 1105 году. Он получил Монтерросо в 1112 году, а к 1115 году стал графом. В 1120 году он перебежал к сыну королевы Урраки, будущему королю Альфонсо VII Леонскому, и был заключен в тюрьму, но он был одним из самых могущественных галисийских графов после того, как Альфонсо наследовал своей матери в 1126 году. Мунио женился на Лупе Перес де Траба, дочери графа Педро Фройласа де Трабы. Последний раз Мунио Пелаес упоминается в 1042 году. У них с Лупе было три дочери — Эльвира, Альдонса и Тереза, жена Фернандо Одоариса, и сыновья Фернандо, Педро и Бернардо. Педро Муньос никогда не достигал статуса графа и, по-видимому, был тесно связан со своей собственностью в Аранге. Он женился на Терезе Родригес и имел детей, идентифицированных в генеалогии покровителей Санта-Мария-де-Феррейра-де-Палларес. Это были сын Гарсия, о котором ничего не было известно, и дочь Альдонса, чей брак с Родриго Фернандесом де Тороньо, альфересом короля, породил наследниц, которые вышли замуж за Гонсало Родригеса Хирона и Мартина Гомеса де Сильву.

Линия Бану Гомес из Асторги 
В дополнение к линиям семьи, которая контролировала Сальданью и Каррион, ветвь семьи была кратко действовала в конце X и начале XI века — в районе Асторги, представленный графом Мунио Фернандесом. Младший сын графа Фернандо Диаса, он был известным землевладельцем на Тьерра-де-Кампос, благодаря не только землям, которые достались ему от матери, Мансуары Фавилас, но и унаследованным от его брата Осорио, когда тот умер . Он женился на Эльвире Фрилас, дочери графа Фруэлы Велы. Как и его двоюродный брат, граф Гарсия Гомес, он был лидером восстания 922 года, спровоцированного королем Бермудо II, отрекшимся от своей жены Веласкиты, чтобы установить новый брачный союз с графами Кастилии. В союзе с Кордовой мятежники ненадолго вынудили короля покинуть столицу, но после возвращения королевства Бермудо лишил Мунио и его сообщников многих из их земель . Он, по-видимому, Мунио был реабилитирован в 997 году, когда он появился как граф и осуществлял судебную власть в районе Асторга, он также приобрел права в Симанес-де-ла-Вега. Он занимал более престижное положение при преемнике Бермудо, став графом Асторги и постоянно появляясь в ближайшем окружении знати вокруг короля{Sfn|Torres Sevilla|1999|p=366}} . В хрониках ничего не говорится о том, присоединился ли он к своему кузену в его более позднем восстании против короля Альфонсо V, и он лишь периодически появляется в последующие годы, скончавшись в 1013—1016 годах.

Из его детей только одна дочь, графиня Санча Муньос, достигла такого же положения. После смерти своего первого мужа Педро Фернандеса в 1028 году, а затем их единственной дочери Эльвиры, Санча контролировала значительные владения. Она была покровительницей монастыря Сан-Антолин и внесла значительный вклад в строительство Леонского собора. У нее было два последующих брака — с графами Пелайо Муньисом и Родриго Галиндесом. Её старший брат Педро Муньис, начал появляться в документах в 1002 году. У него был единственный сын, Нуньо Перес, очевидно племянник, причастный к убийству Санчи. Другими детьми Мунио Фернандеса были дочери Тереза, последовательно жена Годестео Диаса и Педро Фройласа, графа Бьерсо, и Мария, а также сын Хуан Муньис . У Хуана, в свою очередь, были сыновья Хуан, Альфонсо, Муниа, жена Осорио Осориса, и Мунио, который был отцом Педро Муньиса, и Эльсонсы, жена Педро Овекеса, в чьих потомках, по-видимому, было наследство этой ветви.

Дополнительные и предлагаемые линии клана Бану Гомес 
В дополнение к хорошо известным ветвям этой семьи было высказано предположение о том, что две другие выдающиеся семьи в королевстве Леон являются ветвями Бану Гомес, хотя ни в одном случае это отождествление не было общепризнанным. Первая из них — это семья, которую иногда называют Альфонсо, потомки аристократа Альфонсо Диаса из Тьерра-де-Кампос в конце X и начале XI века. Он женился на наследнице клана Бану Мирел, и его семья стала крупными землевладельцами в регионе в течение следующих нескольких поколений, пока каждая из ветвей не угасла в мужской линии. Наследницы, которых они породили, должны были предоставить крупные земельные владения своим супругам и потомкам, среди которых были семьи Осорио, Лара и Кастро. Точно так же наследница одной из ветвей, Эло Альфонсо, должна была передать долю своей ветви своему мужу Педро Ансуресу и, таким образом, способствовать возрождению младшей линии Бану Гомес. Отчество основателя Альфонсо Диаса, его очевидное происхождение из региона Льебана и его появление в непосредственной близости от Бану Гомеса в документах привели к предположению, что он представлял другого сына первого графа Бану Гомеса, Диего Муньоса. Однако он не фигурирует среди перечисленных детей Диего и Тегридии ни в одной грамоте, и он дожил до 1024 года, более чем через 70 лет после смерти Диего в начале 950-х годов, что делает отношения отца и сына крайне маловероятными.

Вторая семья, предполагаемая к происхождению от Бану Гомеса, — это семья графа Гарсиа Ордоньеса, известного в правление короля Альфонсо VI, который в качестве наставника королевского сына был убит вместе с принцем в битве при Уклесе в 1108 году. Известно, что он был сыном кастильского графа Ордоньо Ордоньеса, которого традиция отождествляет с сыном инфантов Ордоньо Рамиреса и Кристины Бермудес, детей королей Леона. Однако Хайме де Салазар и Ача указывает, что не только географическая сфера кастильского Ордоньо, по-видимому, отличается от земельных владений инфантов, но самые ранние свидетельства о семье двух инфантов не дают им сына по имени Ордоньо. Лишь много позднее, в XIII веке, хронисты начинают приписывать им сына по имени Ордоньо, которого Салазар-и-Ача приписывает неправильному прочтению более ранних источников. Он считал, что, хотя карьера кастильского графа свидетельствует о том, что он принадлежал к высшей знати, и, по-видимому, не имел никакого отношения к инфантам. Вместо этого Салазар-и-Ача предполагает, что кастильский граф был сыном Ордоньо Фавиласа из младшей ветви рода Бану Гомес . Гарсиа Ордоньес был отцом графа Гарсиа Гарсиа де Аза, а также, вероятно, отцом Фернандо Гарсиа де Ита, основателя могущественного дома Кастро, который оспаривал контроль над страной у дома Лара во время малолетства короля Кастилии Альфонсо VIII.

В легенде 
О могуществе и историческом влиянии Бану Гомеса можно судить по их роли в двух средневековых эпосах Иберийского полуострова. История Бернардо дель Карпио впервые появляется в XIII веке и повествует о сыне легендарного Санчо Диаса, графа Сальданьи. Отец был ослеплен и заключен в тюрьму из-за своей любви к Химене, сестре короля Альфонсо II Астурийского, и, возможно, женитьбы на ней. Их сын, Бернардо, воспитывается Альфонсо как наследник, но его попытки заставить короля освободить отца ни к чему не приводят, и он в конце концов обращается к восстанию и мести. В Ронсевальском ущелье он побеждает каролингскую армию, посланную поддержать монарха Астурии в обмен на то, что Альфонсо назначит франкского короля своим преемником. Бернардо заключает союз с маврами, чтобы напасть на Леон и Асторгу. Представление Бернардо амбивалентно, поскольку его сопротивление чужеземным войскам Каролингов рассматривается как героическое, но оно смягчается этим предательским сотрудничеством с мусульманами. Эпопея, кажется, объединяет два отдельных рассказа, старинную французскую поэму Песнь о Роланде, которые будут объединены с носителем иберийской истории, связанные с восстанием графов Сальданьи, а также исходя из XIII века, междоусобных разногласий между королевствами Леон и Кастилии. Указывается на несколько параллелей, географических и тематических, между этой легендарной историей о графе Сальданьи и историческими причудливыми отношениями между старшей линией Бану Гомеса и королями Леона.

Второе легендарное изображение Бану Гомеса основано на историческом антагонизме между Родриго Диасом де Виваром, Эль Сидом и семьей графа Педро Ансуреса. Песнь о моём Сиде рассказывает о браке двух дочерей Эль Сида, Эльвиры и Сол, с инфантами де Каррион Диего и Фернандо Гонсалесами. Братья реагируют на унизительный провал их заговора с целью убийства одного из союзников Эль Сида, связывая и избивая своих жен, а затем бросая их в лесу на съедение волкам. Дочери были спасены, и Эль Сид требует вернуть им приданое, два знаменитых боевых меча, добивается расторжения брака и хочет выдать дочерей замуж за принца Наварры и принца Арагона. Инфанты Карриона не являются историческими личностями. Они носят отчество, предполагающее, что они были сыновьями Гонсало Ансуреса, брата графа Педро. Однако среди сыновей Гонсало не было ни Диего, ни Фернандо, хотя у него были братья Диего и Фернандо Ансуресы, в то время как те же имена появляются в других местах среди Бану Гомес, как младшие сыновья графа Гомеса Диаса. Люди по имени Диего и Фернандо Гонсалесы появляются вместе в исторических записях, но нет никаких указаний на то, что они были связаны с Каррионом и Бану Гомесом. Инфантом Карриона лучше всего рассматривать их как литературные конструкции, составные персонажи, призванные воплотить соперничество и антагонизм между Эль Сидом и кланом Бану Гомес.

Генеалогическое древо

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Леона
История Кастилии
Дворянские роды Испании
Бану Гомес (род)